

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steik“ beginnt.

Steik 



Steike 
 Steikert, Annette (* 1949), deutsche Volleyballspielerin
 Steikert, Dieter (* 1952), deutscher Fußballspieler